Castanheira do Ribatejo pode-se referir a:
Castanheira do Ribatejo - ex freguesia portuguesa do concelho de Vila Franca de Xira.
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras - freguesia portuguesa do concelho de Vila Franca de Xira.
Castanheira do Ribatejo - estação ferroviária situada na vila do mesmo nome.

Ver também
 Castanheira

Desambiguação
Desambiguações de topônimos